Division I i ishockey 1980/1981 var säsongens näst högsta division i ishockey i Sverige. Det var sjätte säsongen efter serieomläggningen där Elitserien skapades och Division I blev andradivision. Divisionen var indelad i fyra regionala serier: Norra, Västra, Östra och Södra. Serierna hade tio lag vardera och den norra och västra serien spelade i 27 omgångar (lagen möttes tre gånger) medan södra och östra serien spelade 36 omgångar (lagen möttes fyra gånger). De fyra främsta lagen i varje serie gick vidare till playoff. En av säsongens nyheter var att de två första lagen gick direkt till andra omgången av Playoff och bara lag tre och fyra spelade första omgången. Vinnarna av playoff gick vidare till Kvalserien till Elitserien. Den andra nyheten för säsongen var att näst sista laget i respektive serie fick delta i kvalet från  till  medan endast det sista laget flyttades direkt ner till .

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade HV71 flyttats ner från Elitserien och Kalix, Nordingrå, Borlänge, IK Westmannia (från Köping), Vallentuna, Vita Hästen (från Norrköping), Skövde samt Tranås flyttats upp från Division II. I Boden hade samarbetet med Svartbjörnsbyns IF avslutats och BBK/Björn åter blivit Bodens BK. I Nacka hade NSA76 bytt namn till Nacka HK. Bofors hade flyttats från den västra serien till den östra och Västerås från den östra till den västra. Skövde IK som kvalat sig upp i södra serien fick spela i den östra. Sedan förra säsongen hade Västerås IK delats upp i flera föreningar och ishockeyföreningen fått namnet IK VIK Hockey.

Grundserier

Division I Norra
Timrå hade inför säsongen satsat för att återvinna sin plats i Elitserien något de också lyckades med. Med sig i toppen hade de likaledes hårdsatsande Luleå med målsättningen att nå Elitserien senast 1983. Båda lagen gick direkt till Playoff 2. De två platserna till Playoff 1 gick till Kiruna AIF och Boden. Lagen hade god marginal till femman IFK Kiruna. Sist kom Örnsköldsvikslaget Järved som därför flyttades ner till Division II. Näst sist kom Kramforslaget Nordingrå som får kvala till Division I nästa säsong. Kiruna AIF:s Roger Mikko vann poängligan med 64 (33+31) poäng på 27 matcher.

Division I Västra
Mora vann serien för fjärde gången i rad, men inte helt utan kamp. Västerås hade flyttats till den västra serien och Mora fick stora problem med dem. Av sex möjliga poäng kunde Mora bara ta ett av Västerås som å sin sida slarvade bort de poängen med två hemmaförluster mot Malung och därför bara fick andraplatsen. Toppduon gick vidare till Playoff 2. Sedan var det 13 poäng ner till Gävlelaget Strömsbro och sedan ytterligare sju poäng till Malung som tog den andra platsen till Playoff 1. Näst sist i serien kom Hofors som därmed fick spela kvalserien. Allra sista platsen gick till Falun som därför flyttades ner till Division II. Moras Johnny Hansson vann poängligan med 52 (33+19) poäng på 26 matcher.

Division I Östra
Inför serien var Örebro starkaste favoriten, men favoritskapet höll inte hela vägen. Istället var det Hammarby som vann serien och Örebro fick nöja sig med andraplatsen som även den gav en plats i Playoff 2. Bakom dem var det åtta poäng till trean Almtuna. Andra platsen till Playoff 1 togs av Bofors på samma poäng som Nacka som missade med fem måls marginal. Huddinge var en besvikelse. Före seriens start trodde man de skulle nå playoff, men de slutade istället sjua. Nykomlingen Skövde nådde sitt mål att klara sig kvar i serien utan att kvala. Kvalplatsen gick istället till Vita Hästen trots att de vann matcher mot både Örebro och Hammarby. Sist kom Vallentuna som flyttades ner till Division II. Örebros Hardy Nilsson vann poängligan med 72 (23+49) poäng på 35 matcher.

Division I Södra
Efter att ha åkt ur Elitserien lämnade 13 spelare samt tränaren, lagledaren och materialförvaltaren HV71. Det var inte många som trodde på dem inför säsongsstarten, men HV71 svarade genom att vinna serien med 17 poängs marginal och 165 fler gjorda än insläppta mål. Den andra platsen till Playoff 2 togs av Tingsryd medan de två platserna till Playoff 1 togs av Troja och Bäcken. På kvalplats kom Gislaved och sista platsen gick till nykomlingen Tranås som flyttades tillbaka till Division II. HV:s Hans Wallin vann poängligan med 62 (35+27) poäng på 36 matcher.

Playoff
De fyra främsta lagen från varje serie gick vidare till playoff. Lag tre och fyra från respektive grundserie möts i första omgången. Vinnande lag gick vidare till andra omgången där de mötte lag 1–2 från grundserierna. Vinnarna från andra omgången möttes i en tredje omgång där tre vinnande lag gick vidare till kvalserien till Elitserien. Lagen möttes i två matcher, en borta och en hemma, för att avgöra vem som gick vidare. Oavgjorda matcher avgjordes med sudden death. Om lagen vann en match vardera spelades en tredje omspelsmatch för att avgöra vem som gick vidare.

Hammarby, HV71 och Timrå vidare till Kvalserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Kval till Division I

Norra
Tre lag från playoff i Division II mötte Nordingrå om två platser i Division I nästa säsong. Teg och Kramforsalliansen vann platserna och Nordingrå förlorade sin.

Västra
I den västra serien mötte Hofors tre lag från Division II. Gävle GIK och Ludvika tog platserna i Division I till nästa säsong och Hofors flyttas därmed ner till tvåan. Sista omgången ställdes in då det inte påverkade vilka lag som flyttades upp.

Östra
Norrköpingslaget Vita Hästen mötte tre lag från Division II om två platser till Division I nästa säsong. Vita Hästen gick obesegrade ur serien. Med sig till ettan nästa säsong fick de Fagersta. Seriens sista omgång spelades inte eftersom den inte skulle påverka fördelningen av platserna till Division I.

Södra
Hanhals och Osby från Division II spelade upp sig till Division I, medan Gislaved flyttades ner till tvåan.

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Ishockey 1981 – Janne Stark red., Brunnhages förlag 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1980/81

1980/1981
Ishockeysäsongen 1980/1981
Sport i Sverige 1980
Sport i Sverige 1981